Макфиърсън може да се отнася за:
 Окръзи в САЩ
 Макфиърсън (окръг, Канзас)
 Макфиърсън (окръг, Небраска)
 Макфиърсън (окръг, Южна Дакота)